Tintones puede referirse a:

 el nombre común de la planta Erodium cicutarium; o
 el nombre común de la planta Erodium moschatum.